Burkhard Christoph Münnich
 Tadeusz Münnich
 Tadeusz Wacław Münnich
 Władysław Münnich